Guillermo García Calvo (Madrid, 1978), director d'orquestra espanyol 
 Guillermo García González (Santa Clara, 1953 - l'Havana, 1990), jugador d'escacs cubà 
 Guillermo García López (La Roda, 1983), jugador tennista espanyol
 Guillermo García Parreño López, militar i polític balear, membre del Cos Jurídic de l'Armada i diputat a les Corts Espanyoles durant la restauració